Polskie Radio Program II
 Telewizja Polska Program II